Shigure puede referirse a:

Un destructor de la Clase Asakaze, perteneciente a la Armada Imperial Japonesa, el Shigure.
Un destructor de la Clase Shiratsuyu, perteneciente a la Armada Imperial Japonesa, el Shigure.
Un personaje del manga y anime Naruto, Shigure.
Un personaje del manga y anime Yū Yū Hakusho.
Un personaje del manga y anime Fruits Basket, Shigure Sōma.
un personaje del anime japonés de Shijō Saikyō no Deshi Kenichi.